Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMS Diamantina, d'après la Diamantina une rivière coulant dans le Queensland ;
 le , une frégate de la classe River entrée en service en 1945, désarmée en 1980, préservée comme musée ;
 le , un chasseur de mine de la classe Huon, en service en 2001, toujours actif en 2012.

Diamantina